Цоргонь лига 2011/12 — 19-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словакии по футболу. Чемпионский титул защищал «Слован». Чемпионом в шестой раз в своей истории стал клуб «Жилина».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Ссылки 
 futbalsfz.sk

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия